Metalogik är studiet av logikens formella system och språk, så kallade objektlogiker, och deras egenskaper. Metalogiken har sitt eget system av begrepp, utöver objektspråkens, för att kategorisera systemen och beskriva deras egenskaper.

Första ordningens predikatlogik är det viktigaste av dessa objektsystem/språk och förståelse av denna är grundläggande för allt vidare studium av logiken och dess tillämpningar i exempelvis filosofi, lingvistik, datalogi eller matematik.

Se även 
Härledningsbegrepp

Logik